Ши́линка — деревня в Суземском районе Брянской области России. Входит в Алешковичское сельское поселение. Малая родина Героя Советского Союза И. М. Шпигунова (1943).

География 
Находится между региональной автодорогой 15К-2404 Суземка — Алешковичи (к западу) и рекой Тара (к востоку), в 8 километрах к юго-востоку от Суземки и в 5 км к северу от села Алешковичи.

История

Население

Известные личности 
 Шпигунов, Иван Михайлович (8 октября 1913 — 19 января 1961) — лейтенант, Герой Советского Союза.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Достопримечательности 
Стела памяти односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Могила партизана Д. А. Щербакова.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом. Остановка общественного транспорта «Шилинка».

Примечания 

Населённые пункты Суземского района